Le tournoi d'Akron est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976, classée en catégorie VS Tour, se dispute du 3 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Brigitte Cuypers et Mona Guerrant.

Résultats en simple

Parcours

Tableau 
Jeu décisif en 5 points.

Résultats en double

Parcours

Tableau 
Jeu décisif en 5 points.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Akron
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1976
Akron
Tennis aux États-Unis en 1976
Sport en février 1976